Иван Шульц:
 Шульц, Иван Августович (1858—1911) — генерал-майор Корпуса морской артиллерии.
 Шульц, Иван Иванович — русский лесовод, главный лесничий уральских заводов.